Starkloff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Starkloff (1810–1892), württembergischer Generalleutnant 
 Bernd Starkloff (* 1944), deutscher Unternehmensberater
 Georg Wilhelm von Starkloff (1770–1828), kurhessischer Oberforstdirektor 
 Gustav von Starkloff (1853–1918), württembergischer General der Kavallerie 

Siehe auch:
 Starklof